Марк Бёрч (; , Цинциннати, Огайо, США) — американский футболист, защитник.

Карьера

Молодёжная карьера 
В 2002—2004 годах Бёрч обучался в , совмещая обучение с игрой за университетскую футбольную команду «Эвансвилл Пёрпл Эйсиз» в Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 2004 году также выступал за клуб «Кливленд Интернэшнлс» в .

В 2005 году Бёрч перевёлся в Мэрилендский университет в Колледж-Парке. Внёс решающий вклад в победу «Мэриленд Террапинс» в национальном чемпионате — в финале Кубка колледжей против «Нью-Мексико Лобос», команды Университета Нью-Мексико, забил победный гол.

Клубная карьера 
На супердрафте MLS 2006 Бёрч был выбран во втором раунде под общим 24-м номером клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». 22 февраля 2006 года клуб подписал с ним контракт новичка. За «Гэлакси» он сыграл в трёх матчах, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

11 июля 2006 года Бёрч был обменян в «Коламбус Крю» на пик второго раунда дополнительного драфта MLS 2007. Дебютировал за «Коламбус Крю» 15 июля 2006 года в матче против «Ди Си Юнайтед», отметившись голевой передачей.

4 апреля 2007 года Бёрч был обменян в «Ди Си Юнайтед» на пик третьего раунда дополнительного драфта MLS 2008. Здесь он был переквалифицирован из нападающего в левого защитника. За вашингтонский клуб дебютировал 10 июня 2007 года в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз», выйдя на замену перед финальным свистком. 22 августа 2007 года был переведён из состава новичков во взрослый состав. 29 сентября 2007 года в матче против «Торонто» забил свой первый гол в карьере.

7 января 2009 года подписал новый контракт с «Ди Си Юнайтед».

В сезоне 2010 из-за перелома правой коленной чашечки пропустил четыре месяца.

Бёрч провалил физические тесты перед матчем против «Сиэтл Саундерс» 4 мая 2011 года и потерял место в стартовом составе, его позицию занял Дэниел Вулард. После завершения сезона 2011 «Ди Си Юнайтед» не стал продлевать контракт с Бёрчем.

12 декабря 2011 года во второй стадии драфта возвращений MLS Бёрч был выбран под первым номером клубом «Сиэтл Саундерс». Клуб с ним подписал контракт 3 января 2012 года. За «Саундерс» он дебютировал 7 марта 2012 года в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2011/12 против мексиканской «Сантос Лагуны», выйдя на замену перед финальным свистком.

10 ноября 2012 года комиссионер MLS Дон Гарбер отстранил Бёрча на три матча и оштрафовал на нераскрытую сумму за оскорбление с использованием гомофобной лексики игрока «Реал Солт-Лейк» Уилла Джонсона в полуфинальном матче Западной конференции, состоявшемся 8 ноября. Бёрч быстро принёс публичные извинения.

После сезона 2013 Бёрч остался без клуба и 12 декабря 2013 года в первой стадии драфта возвращений MLS был выбран под 11-м номером клубом «Колорадо Рэпидз». За денверский клуб дебютировал 15 марта 2014 года в матче первого тура сезона против «Нью-Йорк Ред Буллз», выйдя на замену во втором тайме. 20 августа 2014 года в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол за «Колорадо Рэпидз».

31 марта 2017 года «Колорадо Рэпидз» обменял Марка Бёрча и Сэма Кронина в «Миннесоту Юнайтед» на Джоша Гэтта, Мохаммеда Саида и место иностранного игрока. За «Миннесоту» он дебютировал 8 апреля в матче против «Далласа». Выступая за «», из-за травм дважды выбывал из строя на продолжительное время: в сезоне 2017 из-за двусторонней спортивной грыжи пропустил более трёх месяцев — с июня по сентябрь, в сезоне 2018 из-за травмы колена пропустил пять месяцев — с апреля по сентябрь. По окончании сезона 2018 «Миннесота Юнайтед» не продлила контракт с Бёрчем.

30 января 2019 года Бёрч подписал контракт с новообразованным клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Мемфис 901» и был назначен первым капитаном команды в истории франшизы. 9 марта в дебютном матче нового клуба, в котором «Мемфис 901» встретился с «Тампа-Бэй Раудис», вышел в стартовом составе. 29 марта в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз II» забил свой первый гол за «Мемфис 901».

Международная карьера 
Бёрч представлял Соединённые Штаты на уровне сборных до 18 лет и до 20 лет.

Достижения 
 
  «Ди Си Юнайтед»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2007
 Обладатель Открытого кубка США: 2008

Статистика выступлений 

 Источник: Soccerway.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Мемфис 901»